XKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Plaine des Jarres, Xieng Khouang, Laos